"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" (također i kao "Jedinstvena nogometna liga Bosne i Hercegovine") je nanovo pokrenuta u sezoni 1973./74. te je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 20 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Bihaća.

Ljestvica 

 ljestvica bez rezultata jedne utakmice 
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg
 "Rudar" (Ljubija - Prijedor) - iz mjesta Ljubija, ali djelovali i nastupali u Prijedoru

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Hercegovačka nogometna zona 1973./74.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 108-114 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 163-172 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010., str. 204-209 
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989., str. 74-75 
  

 

1973-74 
BIH 1 republička 
1973-74 1 republička
1973-74